A kieséses rendszerű 2018-as női sakkvilágbajnokság 64 játékos részvételével zajlott 2018. november 2–23. között Hanti-Manszijszkban, Oroszországban. A torna helyszíne a Hanti-Manszijszk központjában található Ugra Chess Academy modern épülete volt.

A női mezőnyben a legmagasabb Élő-pontszámmal rendelkező versenyző, a kínai Hou Ji-fan lemondta a részvételt, mivel nem ért egyet a világbajnokság lebonyolítási rendszerével. Hou Ji-fan már két éve jelezte, hogy nem vesz részt a kieséses rendszerű világbajnokságokon, nehezményezi, hogy a női világbajnoknak nincs olyan privilégiuma, mint a férfi világelsőnek. A női sakkvilágbajnoknak a páros mérkőzésen megszerzett címét már egy év múlva meg kell védenie a kieséses rendszerű világbajnokságon. A FIDE újonnan megválasztott elnöke 2018. október 12-én bejelentette, hogy a női sakkvilágbajnokságok rendszerét megváltoztatják, és a 2019−2020-as világbajnoki ciklustól kezdve a férfi világbajnokságéval azonos lesz a lebonyolítás formája.

Hou Ji-fanon kívül minden női élversenyző elindult a tornán, ezzel minden idők legerősebb kieséses rendszerű női világbajnokságára került sor a 28 országból érkező 64 résztvevő között, akik közül 23-an nagymesteri, 30-an női nagymesteri címmel rendelkeztek.

Magyarországot az Európa-bajnokságon elért helyezésükkel kvalifikációt szerezve két versenyző képviselte. Hoang Thanh Trang a 2. körben a döntőig jutó Jekatyerina Lagnótól szenvedett vereséget, míg Gara Anita az első körben a kínai Lej Ting-csiétől kapott ki, akit a negyeddöntőben szintén Jekatyerina Lagno ütött el a továbbjutástól.

A döntőbe az orosz Jekatyerina Lagno és a világbajnoki cím birtokosa, a kínai Csü Ven-csün jutott. A négy mérkőzésből álló alapszakasz 2–2 arányú döntetlennel végződött, így rájátszásra került sor. A rájátszás első két jászmája döntetlenül végződött, a második két játszmát viszont Csü Ven-csün nyerte, ezzel megvédte világbajnoki címét.

A verseny menete és a kvalifikáció 
Az esemény 64 versenyző részvételével kieséses (knock-out) rendszerben zajlott. 51 versenyző a nemzeti bajnokságokból, a zónaversenyekről és a kontinentális bajnokságokról kvalifikálhatta magát. A helyek földrészenkénti megoszlása: Európa 28, Ázsia 12, Amerika 8, Afrika 3.

A kvalifikációra jogosító eredmények 

WC: A 2017-es női sakkvilágbajnokság elődöntősei
J16 és J17: A 2016. és a 2017. évi junior sakkvilágbajnok
E16 és E17: A 2016. és a 2017. évi egyéni Európa-bajnokságon elért eredmény alapján
AM16 és AM17: A 2016. és a 2017. évi amerikai kontinensbajnok
AS16 és AS17: A 2016. és a 2017. évi ázsiai kontinensbajnok
AF: Afrika 2017. évi bajnoka 

Zónaversenyek: Az Egyesült Államok női bajnoksága (Z2.1), Kanada bajnoksága (Z2.2), Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5, Óceánia bajnoksága (Z3.6), Z3.7, Z4.1, Z4.2, Z4.3
R: Élő-pontszám alapján (a 2017. február és 2018. január közötti átlagos Élő-pontszám figyelembe vételével)
PN: FIDE-szabadkártyás

A kvalifikációt szerzett versenyzők névsora 
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) 2018. augusztus 21-én nyilvánosságra hozta a világbajnokságra kvalifikációt szerzett versenyzők névsorát. (A táblázat a végleges névsorral korrigált adatokat tartalmazza.)

A résztvevők 
A versenyen a regnáló női világbajnok Csü Ven-csün mellett öt exvilágbajnok indult el: Alekszandra Kosztyenyuk, Antoaneta Sztefanova, Anna Usenyina, Marija Muzicsuk és Tan Csung-ji.

A rajtlista a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) 2018. októberi világranglistáján elért helyezések sorrendjében készült.

A minősítésnél alkalmazott rövidítések: GM=nemzetközi nagymester, WGM=női nemzetközi nagymester, IM=nemzetközi mester, WIM=női nemzetközi mester. Az Élő-pontszám után zárójelben a kvalifikációra jogosító eredmény rövidítése található.
	

  Csü Ven-csün, GM, 2561 (R)
  Kónéru Hanpi, GM, 2557 (PN)
  Jekatyerina Lagno, GM, 2556 (E17)
  Anna Muzicsuk, GM, 2555 (WC)
  Alekszandra Kosztyenyuk, GM, 2551 (WC)
  Alekszandra Gorjacskina, GM, 2536 (E16)
  Marija Muzicsuk, GM, 2533 (E17)
  Tan Csung-ji, GM, 2527 (WC)
  Valentyina Gunyina, GM, 2525 (R)
  Elisabeth Paehtz, IM, 2513 (E16)
  Nana Dzagnidze, GM, 2509 (E16)
  Drónavalli Hárika, GM, 2500 (WC)
  Antoaneta Sztefanova, GM, 2490 (E16)
  Natalja Pogonyina, WGM, 2485 (E17)
  Zhansaya Abdumalik, IM, 2482 (J17)
  Nino Baciasvili, GM, 2482 (PN)
  Olga Girja, WGM, 2479 (R)
  Csao Hszüe, GM, 2478 (R)
  Lela Javakisvili, IM, 2475 (E16)
  Dinara Saduakassova, IM, 2470 (J16)
  Bela Kotenasvili, GM, 2469 (E16)
  Lej Ting-csie, GM, 2468 (R)
  Monika Soćko, GM, 2451 (E17)
  Anna Usenyina, GM, 2451 (E16)
  Alina Kaslinszkaja, IM, 2447 (E17)
  Ekaterina Atalik, IM, 2445 (E16)
  Alisza Galljamova, IM, 2432 (E17)
  Ni Si-csün, WGM, 2427 (Z3.5)
  Anasztaszija Bodnaruk, IM, 2423 (E16)
  Hoang Thanh Trang, GM, 2423 (E17)
  Jolanta Zawadzka, WGM, 2421 (E16)
  Irina Krush, GM, 2417 (Z2.1)
  Inna Gaponyenko, IM, 2409 (E17)
  Marina Nyecsajeva, IM, 2409 (E17)
  Elina Danielian, GM, 2409 (E17)
  Sabrina Vega, IM, 2404 (E16)
  Natalija Zsukova, GM, 2403 (E17)
  Guliskhan Nakhbayeva, WGM, 2394 (AS17)
  Deysi Cori, WGM, 2391 (AM16)
  Gulrukhbegim Tokhirjonova, WGM, 2385 (Z3.4)
  Lilit Mkrtchian, IM, 2384 (E16)
  Yuliya Shvayger, IM, 2375 (E16)
  Gara Anita, IM, 2370 (E17)
  Vo Thi Kim Phung, WGM, 2368 (Z3.3)
  Ana Matnadze, IM, 2362 (E16)
  Csu Csiner, WIM, 2360 (Z3.5)
  Carolina Lujan, IM, 2359 (Z2.5)
  Csaj Mo, WGM, 2351 (Z3.5)
  Ketevan Arakhamia-Grant, GM, 2345 (E16)
  Padmini Rout, IM, 2338 (Z3.7)
  Bhakti Kulkarni, CM, 2314 (AS16)
  Sabina-Francesca Foisor, WGM, 2311 (Z2.1)
  Sopiko Khukhashvili, IM, 2301 (E16)
  Yerisbel Miranda Llanes, WIM, 2239 (AM17)
  Mobina Alinasab, WIM, 2205 (Z3.1)
  Ingrid Aliaga Fernández, WIM, 2194 (AM17)
  Szun Fang-huj, WIM, 2183 (Z3.5)
  Shahenda Wafa, WGM, 2148 (AF)
  Maili-Jade Ouellet, WIM, 2122 (Z2.2)
  Danitza Vázquez, WIM, 2086 (Z2.3)
  Rani Hamid, WIM, 1909 (Z3.2)
  Jesse Nikki February, WIM, 1893 (AF)
  Hayat Toubal, WIM, 1852 (AF)
  Kathryn Hardegen, WFM, 1832 (Z3.6)

A verseny menetrendje és a díjazás 
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által kiadott hivatalos menetrend szerint 2018. november 2-án a megnyitóünnepségre került sor, majd november 3–17-e között zajlottak az előmérkőzések a 64 résztvevő között. A négy játszmából álló döntőre november 19–22. között, a rájátszásra november 23-án került sor.  Minden fordulóra két napot terveztek, a rájátszásokra az azt követő napon került sor. Az egyetlen szabadnap az elődöntők után, november 18-án volt.

A verseny összdíjazása  amerikai dollár volt, amely megegyezett a korábbi női kieséses rendszerű világbajnokságok díjazásával.

A verseny lefolyása 
A döntő kivételével minden összesorsolt pár két játszmát játszott két nap alatt a klasszikus időmérés szabályai szerint, melynek során 90 perc állt rendelkezésre 40 lépés megtételéhez, és további 30 percet kaptak a 41. lépésnél. Egyenlőség esetén a következő nap került sor a rájátszásra, a holtverseny eldöntésére, az alábbiak szerint:
Két rapidjátszma (25 perc és 10 másodperc többletidő lépésenként);
További egyenlőség esetén újabb két rapidjátszma (10 perc és 10 másodperc többletidő lépésenként);
Ha még mindig egyenlő volt az állás, két villámjátszma (5 perc és 3 másodperc többletidő lépésenként);
Ha ezek után is egyenlő volt, akkor egy armageddonjáték, amelyben döntetlen esetén a sötéttel játszó számított győztesnek.

A döntő alapszakaszában 4 játszmát játszottak, mivel annak eredménye egyenlő lett, a rájátszással folytatták.

A kieséses szakasz
{{64TeamBracket
| RD1-team01= Csü Ven-csün
| RD1-score01=2
| RD1-team02= Kathryn Hardegen
| RD1-score02=0

| RD1-team03= Irina Krush
| RD1-score03=3
| RD1-team04= Inna Gaponyenko
| RD1-score04=1

| RD1-team05= Nino Baciasvili| RD1-score05=2
| RD1-team06= Ketevan Arakhamia-Grant
| RD1-score06=0

| RD1-team07= Olga Girja
| RD1-score07=0
| RD1-team08= Csaj Mo
| RD1-score08=2

| RD1-team09= Tan Csung-ji
| RD1-score09=1½
| RD1-team10= Szun Fang-huj
| RD1-score10=½

| RD1-team11= Alina Kaslinszkaja
| RD1-score11=½
| RD1-team12= Gulrukhbegim Tokhirjonova
| RD1-score12=1½

| RD1-team13= Valentyina Gunyina
| RD1-score13=1½
| RD1-team14= Ingrid Aliaga Fernández
| RD1-score14=½

| RD1-team15= Anna Usenyina
| RD1-score15=1½
| RD1-team16= Lilit Mkrtchian
| RD1-score16=½

| RD1-team17= Anna Muzicsuk
| RD1-score17=2
| RD1-team18= Rani Hamid
| RD1-score18=0

| RD1-team19= Anasztaszija Bodnaruk
| RD1-score19=2½
| RD1-team20= Sabrina Vega
| RD1-score20=1½

| RD1-team21= Antoaneta Sztefanova
| RD1-score21=3
| RD1-team22= Sabina-Francesca Foisor
| RD1-score22=1

| RD1-team23= Dinara Saduakassova| RD1-score23=3
| RD1-team24= Ana Matnadze
| RD1-score24=1

| RD1-team25= Alekszandra Kosztyenyuk| RD1-score25=2
| RD1-team26= Danitza Vázquez
| RD1-score26=0

| RD1-team27= Ni Si-csün| RD1-score27=3½
| RD1-team28= Natalija Zsukova
| RD1-score28=2½

| RD1-team29= Drónavalli Hárika| RD1-score29=2½
| RD1-team30= Sopiko Khukhashvili
| RD1-score30=1½

| RD1-team31= Bela Kotenasvili| RD1-score31=1½
| RD1-team32= Vo Thi Kim Phung
| RD1-score32=½

| RD1-team33= Kónéru Hanpi| RD1-score33=2
| RD1-team34= Hayat Toubal
| RD1-score34=0

| RD1-team35= Jolanta Zawadzka| RD1-score35=1½
| RD1-team36= Marina Nyecsajeva
| RD1-score36=½

| RD1-team37= Zhansaya Abdumalik| RD1-score37=2½
| RD1-team38= Padmini Rout
| RD1-score38=1½

| RD1-team39= Csao Hszüe| RD1-score39=2
| RD1-team40= Carolina Lujan
| RD1-score40=0

| RD1-team41= Marija Muzicsuk| RD1-score41=2
| RD1-team42= Shahenda Wafa
| RD1-score42=0

| RD1-team43= Ekaterina Atalik| RD1-score43=3
| RD1-team44= Deysi Cori
| RD1-score44=1

| RD1-team45= Elisabeth Paehtz
| RD1-score45=½
| RD1-team46= Mobina Alinasab| RD1-score46=1½

| RD1-team47= Monika Soćko| RD1-score47=1½
| RD1-team48= Yuliya Shvayger
| RD1-score48=½

| RD1-team49= Jekatyerina Lagno| RD1-score49=2
| RD1-team50= Jesse Nikki February
| RD1-score50=0

| RD1-team51= Hoang Thanh Trang| RD1-score51=2½
| RD1-team52= Elina Danielian
| RD1-score52=1½

| RD1-team53= Natalja Pogonyina| RD1-score53=1½
| RD1-team54= Bhakti Kulkarni
| RD1-score54=½

| RD1-team55= Lela Javakhishvili
| RD1-score55=0
| RD1-team56= Csu Csiner| RD1-score56=2

| RD1-team57= Alekszandra Gorjacskina| RD1-score57=1½
| RD1-team58= Maili-Jade Ouellet
| RD1-score58=½

| RD1-team59= Alisza Galljamova| RD1-score59=2½
| RD1-team60= Guliskhan Nakhbayeva
| RD1-score60=1½

| RD1-team61= Nana Dzagnidze| RD1-score61=2
| RD1-team62= Yerisbel Miranda Llanes
| RD1-score62=0

| RD1-team63= Lej Ting-csie| RD1-score63=3
| RD1-team64= Gara Anita
| RD1-score64=1

| RD2-team01=Csü Ven-csün| RD2-score01=1½
| RD2-team02= Irina Krush
| RD2-score02=½

| RD2-team03=Nino Baciasvili
| RD2-score03=0
| RD2-team04=Csaj Mo| RD2-score04=2

| RD2-team05=Tan Csung-ji
| RD2-score05=1½
| RD2-team06=Gulrukhbegim Tokhirjonova| RD2-score06=2½

| RD2-team07=Valentyina Gunyina| RD2-score07=1½
| RD2-team08=Anna Usenyina
| RD2-score08=½

| RD2-team09=Anna Muzicsuk| RD2-score09=2
| RD2-team10= Anasztaszija Bodnaruk
| RD2-score10=0

| RD2-team11= Antoaneta Sztefanova| RD2-score11=2½
| RD2-team12= Dinara Saduakassova
| RD2-score12=1½

| RD2-team13=Alekszandra Kosztyenyuk| RD2-score13=3
| RD2-team14= Ni Si-csün
| RD2-score14=1

| RD2-team15= Drónavalli Hárika| RD2-score15=2½
| RD2-team16=Bela Kotenasvili
| RD2-score16=1½

| RD2-team17=Kónéru Hanpi
| RD2-score17=½
| RD2-team18=Jolanta Zawadzka| RD2-score18=1½

| RD2-team19= Zhansaya Abdumalik| RD2-score19=2½
| RD2-team20=Csao Hszüe
| RD2-score20=1½

| RD2-team21=Marija Muzicsuk| RD2-score21=2½
| RD2-team22= Ekaterina Atalik
| RD2-score22=1½

| RD2-team23=Mobina Alinasab| RD2-score23=2
| RD2-team24=Monika Soćko
| RD2-score24=0

| RD2-team25=Jekatyerina Lagno| RD2-score25=3
| RD2-team26= Hoang Thanh Trang
| RD2-score26=1

| RD2-team27=Natalja Pogonyina| RD2-score27=4
| RD2-team28=Csu Csiner
| RD2-score28=2

| RD2-team29=Alekszandra Gorjacskina
| RD2-score29=0
| RD2-team30= Alisza Galljamova| RD2-score30=2

| RD2-team31=Nana Dzagnidze
| RD2-score31=½
| RD2-team32= Lej Ting-csie| RD2-score32=1½

| RD3-team01=Csü Ven-csün| RD3-score01=1½
| RD3-team02= Csaj Mo
| RD3-score02=½

| RD3-team03= Gulrukhbegim Tokhirjonova| RD3-score03=3
| RD3-team04= Valentyina Gunyina
| RD3-score04=1

| RD3-team05= Anna Muzicsuk| RD3-score05=2½
| RD3-team06= Antoaneta Sztefanova
| RD3-score06=1½

| RD3-team07= Alekszandra Kosztyenyuk| RD3-score07=3½
| RD3-team08= Drónavalli Hárika
| RD3-score08=2½

| RD3-team09= Jolanta Zawadzka
| RD3-score09=1½
| RD3-team10= Zhansaya Abdumalik| RD3-score10=2½

| RD3-team11= Marija Muzicsuk| RD3-score11=1½
| RD3-team12= Mobina Alinasab
| RD3-score12=½

| RD3-team13=Jekatyerina Lagno| RD3-score13=5
| RD3-team14=Natalja Pogonyina
| RD3-score14=4

| RD3-team15= Alisza Galljamova
| RD3-score15=1
| RD3-team16= Lej Ting-csie| RD3-score16=3

| RD4-team01=Csü Ven-csün| RD4-score01=1½
| RD4-team02= Gulrukhbegim Tokhirjonova
| RD4-score02=½

| RD4-team03=Anna Muzicsuk
| RD4-score03=1½
| RD4-team04=Alekszandra Kosztyenyuk| RD4-score04=2½

| RD4-team05= Zhansaya Abdumalik
| RD4-score05=3½
| RD4-team06= Marija Muzicsuk| RD4-score06=4½

| RD4-team07=Jekatyerina Lagno| RD4-score07=2
| RD4-team08=Lej Ting-csie
| RD4-score08=0

| RD5-team01=Csü Ven-csün| RD5-score01=1½
| RD5-team02=Alekszandra Kosztyenyuk
| RD5-score02=½

| RD5-team03= Marija Muzicsuk
| RD5-score03=1
| RD5-team04=Jekatyerina Lagno| RD5-score04=3

| RD6-team01=Csü Ven-csün| RD6-score01=5
| RD6-team02=Jekatyerina Lagno
| RD6-score02=3
}}

A világbajnoki döntő
A világbajnoki döntőbe jutott két versenyző a döntő előtt öt alkalommal játszott egymással klasszikus időbeosztású játszmát, és minden alkalommal döntetlenül végeztek. A rapid- és villámjátszmákat is figyelembe véve Csü Ven-csün öt alkalommal győzött, míg Jekatyerina Lagno csak három alkalommal tudott felülkerekedni ellenfelén, kilenc játszmájuk döntetlenül végződött.

Csü Ven-csün kínai nagymester, a regnáló világbajnok, amely címet 2018 májusában szerezte, miután győzött a honfitársa, Tan Csung-ji ellen. Rapidsakk világbajnok, a világranglista 2. helyezettje, Kína kétszeres női bajnoka, csapatban kétszeres sakkolimpiai bajnok és kétszeres világbajnok.

Jekatyerina Lagno Ukrajnában született orosz nagymester, kétszeres női Európa-bajnok (2005, 2008), villám- (2010) és rapidsakk világbajnok (2014), sakkolimpiai bajnok Ukrajna színeiben (2006) és Oroszország színeiben (2014). Ukrajna csapatában világbajnok (2013) és Európa-bajnok (2013), és Oroszország színeiben is Európa-bajnok (2015). U10 korosztályos ifjúsági világbajnok és U14 korosztályos Európa-bajnok volt.

A döntő alapszakasza négy klasszikus időbeosztású játszmából állt, és a győzelmet az szerezte volna meg, aki ebben a szakaszban legalább 2½ pontot ér el. Mivel a 4. játszmában Csü Ven-csün kiegyenlített, a 2–2-es állás után két 25 perces rapidjátszmát játszottak lépésenként 10 másodperces többletidővel. Ekkor 3–3 volt az állás, ezért két 10-10 perces játszmával folytatták, ekkor is 10-10 másodperc többletidővel. 4-4 után 5-5 perc és lépésenként 3-3 másodperc állt volna rendelkezésükre. Ha még ekkor sem dőlt volna el a küzdelmük, akkor a „hirtelen halál” játszmára került volna sor, amelyben sötétnek 4 perce lett vona világos 5 percével szemben, de döntetlen esetén sötét győzelmét hirdették volna ki.

A két 25 perces rapidjátszma döntetlenül végződött, a két 10 perces játszmát azonban Csü Ven-csün nyerte, ezzel megvédte világbajnoki címét.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+2018-as női sakkvilágbajnokság döntő
|-
! colspan=3| !! colspan=4|Klasszikus !!rowspan=2|Pont!! colspan=4|Rapid!!rowspan=2|Össz
|-
! !!Ország!! Élő-p. !! width=2em|1 !! width=2em|2 !! width=2em|3 !! width=2em|4!!width=2em|1 !! width=2em|2!! width=2em|3!! width=2em|4 
|-
| align=left | Csü Ven-csün (GM)||align=left| || 2568 ||½||style="background:black; color:white"|0||½||style="background:black; color:white"|1||2||style="background:black; color:white"|½||½||style="background:black; color:white"|1||1||5|-
| align=left | Jekatyerina Lagno (GM)|| || 2556 ||style="background:black; color:white"|½||1||style="background:black; color:white"|½||0||2||½||style="background:black; color:white"|½||0||style="background:black; color:white"|0||3'''
|}

Jegyzetek

Források 
A világbajnokság szabályzata
Hivatalos honlap
A sorsolási tábla
A FIDE hivatalos beharangozó 
A kvalifikációt szerzett versenyzők névsora

További információk
A verseny játszmái a chessgames.com oldalon

Sakkvilágbajnokságok
Sakkvilágbajnokság(2018-2)